The Sea – album muzyczny Melanie C (2011)
 The Sea – album muzyczny Corinne Bailey Rae (2010)

Zobacz też 
 Sea